Серга — река в Мурманской области в восточной части Кольского полуострова. Длина реки — 38 км. Площадь водосборного бассейна — 844 км².

Серга берёт начало из юго-западной части Сергозера, впадает в Варзугу. Высота истока — 148 м над уровнем моря. Высота устья — менее 23 м над уровнем моря.

На реке более 50 порогов и, ближе к устью — водопад. Питание в основном снеговое, протекает по лесной, сильно заболоченной местности. Из крупных притоков (начиная от устья) — Сара, Приличный, Двинка, Карпова. Населённых пунктов на реке нет.

Серга упоминается в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в статье Сергозеро и описывается как неглубокая и несудоходная, изобилующая рыбой, в особенности сёмгой.

Примечания 

Притоки Варзуги
Реки Терского района (Мурманская область)